Casting ist ein Verfahren, bei dem ein veränderbares Medium mit Hilfe einer Form eine neue Gestalt annimmt.

Beispiele für die Verwendung des Begriffs Casting:

 Squeeze Casting, langsames Druckgussverfahren
 Semi-Solid Metal Casting (SSM), ein Urformverfahren speziell für Magnesium- oder Aluminiumlegierungen, siehe Thixoforming
 Type Casting, in der Informatik die Umwandlung eines Datentyps in einen anderen, siehe Typumwandlung
 Ray Casting, Techniken in der Computergrafik, siehe Raycasting
 Casting (2017), deutscher Film von Nicolas Wackerbarth
 Casting (Auswahlverfahren), Verfahren zur Auswahl von Darstellern künstlerischer Produktionen oder kommerzieller Darbietungen
 Castingsport, Disziplin des Angelsports
 Corner Casting, genormter Eckbeschlag eines Wechselaufbaus oder ISO-Containers, siehe Twistlock

Siehe auch: